Piggies est une chanson des Beatles sortie en 1968 sur leur « Album blanc », homonyme.
 Piggies est un film de Robert Gliński sorti en 2009.

Homonymie de titre